Санкт Катаринен може бити:

 Санкт Катаринен (Округ Нојвид), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Нојвид.
 Санкт Катаринен (Бад Кројцнах), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Бад Кројцнах.